Эта статья об упразднённом чемпионстве WCW в полутяжёлом весе. Историю другого упразднённого чемпионата полутяжеловесов см. Чемпионат WCW в первом тяжёлом весе.

Чемпионство WCW в полутяжёлом весе () — упраздненный чемпионский титул, созданный и продвигавшийся в World Championship Wrestling (WCW), в период с октября 1991 по сентябрь 1992 года. Первый чемпион определился в турнире на выбывание, им стал Брайан Пиллман одержавший победу на Halloween Havoc (1991), последним чемпионом был Брэд Армстронг. Чемпионство было вакантировано на Clash of the Champions XX: 20th Anniversary из за травмы Армстронга. После этого был назначен новый турнир, для определения нового чемпиона, который в итоге так и не состоялся. За всё время поясом владел 4 чемпиона, Пиллман дважды.

Дивизион полутяжеловесов в котором оспаривалось чемпионство снискал популярность среди фанатов WCW, однако необдуманные сюжетные решения букеров в 1992 году привели к угасанию дивизиона. Билл Уоттс отвечающий за развитие внёс значительные изменения в сюжетные линии что привело с снижению интереса в к дивизиону. Позднее в 1996 году WCW запустят новый чемпионат полутяжеловесов чемпионат WCW в первом тяжёлом весе. После приобретения активов WCW главным конкурентом WWF и получения прав на оба чемпионата в WWE учитывают историю обоих чемпионатов как единую.

История создания 
Чемпионат WCW в полутяжелом весе был создан в 1991 году а первый чемпион определился в ходе турнира на выбывание, который проходил в течение нескольких недель. В турнире приняли участие семь рестлеров — шестеро начали с четвертьфинала, а Брайан Пиллман стартовал сразу с полуфинала. Первые два четвертьфинала транслировались на WCW WorldWide в августе 1991 года, где Ричард Мортон победил Джонни Рича, а Бэдстрит победил Джои Мэггса. Третий четвертьфинал состоялся в следующем месяце на WCW Main Event, в котором Майк Грэм победил Терри Тейлора.

Оба полуфинальных матча состоялись в сентябре на Clash of the Champions XVI где Ричард Мортон победил Майка Грэма незаметно для рефери проведя несколько запрещённых действий. Во втором полуфинале вошедший в турнир Брайан Пиллман победил Бэдстрита после прыжка с третьего каната на соперника.

Финальный матч состоялся на 27 октября на Halloween Havoc (1991). В матче как и в полуфинале Брайан Пиллман победил Ричарда Мортона после прыжка с третьего каната на соперника.

Турнир чемпионата

Таблица турнира за титул чемпион WCW в полутяжёлом весе 
Турнир за титул чемпиона WCW в полутяжёлом весе, финал которого состоялся 27 октября 1991 года. Турнир проводился для выявления первого чемпиона полутяжей.

История титула

Действующий чемпион WCW в полутяжёлом весе 
 На    года чемпионство упразднено.

Список чемпионов 
 За всё время использование титула им владело 4 чемпиона.

|}

По количеству дней владения титулом 

На   года

|-
| 1 || Брайан Пиллман || 2 || 171

|-
| 2 || Дзюсин «Гром» Лайгер || 1 || 66

|-
| 3 || Брэд Армстронг || 1 || 59

|-
| 4 || Скотти Фламинго || 1 || 15

|}

См. также 

 Чемпионат WCW в первом тяжёлом весе

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на сайте wrestling-titles
 История титула на сайте cagematch

Упразднённые титулы WCW
Награды, появившиеся в 1991 году
Исчезли в 1992 году